Лазурненська селищна об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Скадовському районі Херсонської області. Адміністративний центр — смт Лазурне.

Населені пункти 
До складу громади входять 1 смт (Лазурне) і 6 сіл ( Володимирівка, Лиманське, Новоросійське, Новософіївка, Калинівка, Петрівка).

Примітки

Джерела 
 Портал Децентралізація 

Громади Скадовського району